Ultimate Custom Night — компьютерная игра в жанре point-and-click с элементами survival horror, выпущенная разработчиком Скоттом Коутоном, седьмая часть в серии Five Nights at Freddy’s, являющаяся сиквелом к Freddy Fazbear’s Pizzeria Simulator.

Игровой процесс 
Ultimate Custom Night — игра в жанре point-and-click с элементами survival horror. Подобно ночам из предыдущих частей серии, которые открывались после прохождения основных 5-6 ночей, эта игра предоставляет игроку возможность настроить искусственный интеллект каждого аниматроника от 0 до 20. Игра представляет собой «сборную солянку» из предыдущих семи игр Five Nights at Freddy’s, охватывающая почти все предыдущие механики серии. В офисе игроку нужно будет управлять двумя боковыми дверями, двумя вентиляционными отверстиями, а также двумя воздушными шлангами, все из которых ведут непосредственно в офис охраны. Также в игре есть персонаж по имени Ди-Ди, способная призвать в игру случайного нового аниматроника из основного списка, а также одного из секретных аниматроников.

Всего в игре 50 аниматроников, ИИ которых может быть настроен игроком, и 6 секретных из всей франшизы игр.

• Фредди Фазбер

• Бонни

• Чика

• Фокси

• Сломанный Бонни

• Сломанная Чика

• Сломанный Золотой Фредди

• Игрушечный Фредди

• Игрушечный Бонни

• Игрушечная Чика

• Мангл

• Марионетка

• Мальчик с шариком

• Джей-Джей

• Спрингтрап

• Фантом Фредди

• Фантом Мальчик с шариком

• Фантом Мангл

• Кошмарный Фредди

• Кошмарный Бонни

• Кошмарная Мангл

• Кошмарный Мальчик с шариком

• Кошмарный Фредбер

• Кошмар

• Кошмарионн

• Цирковая Бейби

• Баллора

• Фантайм Фокси

• Эннард

• Хэлпи

• Мусорная банда 

• Разрушенная Бейби

• Афтон (Скраптрап)

• Сплавленный Фредди

• Лефти

• Рокстар Фредди

• Рокстар Бонни

• Рокстар Чика

• Рокстар Фокси

• Музыкальный парень

• Эль-Чип

• Счастливая Лягушка

• Пигпатч

• Мистер Гиппо

• Слон Орвилл

• Медведь Нэдд

• Фантайм Чика

• Старик Последствий

Секретные аниматроники:

• Боннет

• Минирины

• Плюштрап

• Кошмарная Чика

• Тень Бонни

• Лолбит

Суперсекретный:

• Фредбер 

• КСОР

Фредбер - единственный аниматроник в игре, который отсутствует в меню и не призывается Ди-Ди или КСОР, но его нападение можно спровоцировать. 

Для этих целей необходимо выставить ИИ всех аниматроников на 0, а Сломанного Золотого Фредди - на 1, при этом никто не должен быть призван Ди-Ди, иначе придется начинать заново. Далее игроку необходимо включить монитор, включить камеру на Призовом уголке и купить Монету Смерти. После покупки на столе появится фиолетовая шляпа, свидетельствующая об активации Фредбера. После этого необходимо поднимать и отпускать монитор до тех пор, пока не появится Сломанный Золотой Фредди. Сразу же после его появления у игрока есть мгновение, чтобы использовать Монету Смерти (обозначена буквой "D" в левом верхнем углу), иначе его атакует Сломанный Золотой Фредди. Если игрок успеет вовремя нажать, то увидит секретный скример Фредбера и игра закончится.

КСОР (англ. XOR) является искаженной версией Ди-Ди и появляется в режиме (50/20), а также крайне редко в обычном режиме. В отличии от неё она призывает сразу все 6 секретных аниматроников поочерёдно. Порядок появления:

• Тень Бонни

• Боннет

• Плюштрап

• Кошмарная Чика

• Минирины

• Лолбит

Разработка 
В феврале 2018 года, после выхода Freddy Fazbear’s Pizzeria Simulator, Коутон сообщил в Steam, что он собирается обратиться за помощью к крупным издателям для выпуска будущих игр. Далее, отредактировав сообщение, он добавил, что будет заниматься разработкой дополнения для Freddy Fazbear’s Pizzeria Simulator, которое, как было указано на его сайте, будет включать в себя более 50 аниматроников из всей серии, которые будут атаковать игрока. Когда Коутон оценил масштабы обновления, он принял решение сделать его отдельной игрой. По мере создания персонажей игры он постоянно обновлял «индикатор прогресса» на своём сайте, а также размещал краткое описание героев в постах в Steam. Игра должна была выйти 29 июня 2018 года. Но 22 июня 2018 года в сообщении в Steam Коутон заявил, что он планировал выпустить игру в этот день, однако пообещал ютуберу Льюису «Dawko» Доукинсу не выпускать её до его возвращения из морского путешествия, поэтому релиз игры состоится лишь после возвращения Доукинса из отпуска 27 июня 2018 года.

Критика 
Игра получила в основном положительные отзывы. Rock, Paper, Shotgun назвал игру «интригующим бардаком», а PC Gamer — «аккуратным, настраиваемым под себя вариантом классической формулы survival horror».

Примечания

Ссылки 
 

Five Nights at Freddy’s
Компьютерные игры 2018 года
Компьютерные игры, разработанные в США
Квесты Point-and-click
Survival horror
Игры для Windows
Игры для Android
Игры для iOS
Игры для PlayStation 4
Игры для Xbox One
Игры для Nintendo Switch
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры